Финци може да се отнася за:

 Ицхак Финци (р. 1933 г.), български театрален и филмов актьор
 Самуел Ицках Финци (р. 1966 г.), български актьор

Еврейски фамилни имена